O Cesut - Complexo de Ensino Superior de Tubarão, é uma instituição vinculada ao CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, que é aprovado pelo MEC.

Atua na educação privada desde 2006, no município de Tubarão, sul de Santa Catarina.

Possui cursos de especialização e aperfeiçoamento nas áreas de Direito Constitucional, Processual, Processo do Trabalho, Gestão Ambiental, Reformas do Código de Processo Civil, Direito Previdenciário, Júri e Oratória.

O Cesut é dirigido a todos os profissionais graduados e estudantes da área jurídica.

Ligações externas

Página do Cesut

Instituições de ensino superior de Santa Catarina
Fundações em Santa Catarina em 2006